Le  Grand Prix moto de France 2009 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée les 15 et  sur le circuit Bugatti devant plus de 75 903 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2009
Sport en France en mai 2009
France